Autoestrada da Morte no Iraque
Camino a Los Yungas na Bolívia
EN236-1 em Portugal
Perseguição - A Estrada da Morte  filme de 2001

Desambiguação